

Cinema 
Intermission – film del 2003 diretto da John Crowley

Musica 
Intermission – gruppo musicale eurodance tedesco
Intermission – album dei Dio del 1986 
 Intermission – traccia dell'album To the Faithful Departed dei The Cranberries del 1996
 Intermission – traccia dell'album Ænima dei Tool del 1996
 Intermission – traccia dell'album Ixnay on the Hombre dei The Offspring del 1997
Intermission – album degli Stratovarius del 2001 
 Intermission – traccia dell'album A Fever You Can't Sweat Out dei Panic at the Disco del 2005